Studenec kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Studenets (distrikt), Razgrad, Obsjtina Loznitsa,

Tjeckien 

 Studenec (ort i Tjeckien, Liberec), 
 Studenec (ort i Tjeckien, Vysočina), 
 Studenec (kulle), Ústí nad Labem, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar